Тамаш Ковач (; , Будапешт, Венгрия) — венгерский фехтовальщик на саблях, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (1968 и 1972) и двукратный чемпион мира (1966 и 1973) в составе команды Венгрии. Сын выдающегося фехтовальщика, 6-кратного олимпийского чемпиона Пала Ковача.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Венгрии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1968 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1972 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по фехтованию